Выборы в Европейский парламент 1979 года в Ирландии были частью Выборов в Европейский парламент 1979 года, бывшими первыми прямыми выборами в Европейский парламент. Проводились по системе единого передаваемого голоса. Состоялись 7 июня 1979 года.

Результаты

Детали голосования

Примечания 

Ирландия
Выборы в Ирландии
1979 год в Ирландии
Июнь 1979 года
События 7 июня